Эйкман (, )) — фамилия.
 Эйкман, Роберт (1914—1981) — английский писатель.
 Эйкман, Христиан (1858—1930) — голландский врач-патолог.

См. также 
 Эйхман, Адольф